Mosty w Polsce:
 Most Królowej Jadwigi w Bydgoszczy
 Most Królowej Jadwigi w Poznaniu

oraz:

 Most Królowej Jadwigi – powieść Jerzego Sulimy Kamińskiego